Lochman ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Milič Lochman (1922–2004), evangelischer Theologe
 Tomas Lochman (* 1959), schweizerischer Archäologe und Kurator
 Vyacheslav Lochman (* 1977), ukrainischer Handballspieler, siehe Wjatscheslaw Lotschman

Siehe auch:
 Lochmann